José Carlos Fernández (Peruviaanse voetballer) (1983), Peruviaans voetballer
José Carlos Fernández (Spaanse voetballer) (1987), Spaans voetballer
José Carlos Fernández (Boliviaans voetballer) (1971), Boliviaans voetballer